Magic Circle (advocatenkantoren), de belangrijkste advocatenkantoren in Londen
 The Magic Circle, een Brits genootschap voor goochelaars

Zie ook 
 Magic Circle Festival, een Duits muziekfestival
 Magic Circle Music, een Amerikaans platenlabel
 Magische cirkel (doorverwijspagina)